Кроншта́дтская улица — улица в Кировском районе на юго-западе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Стачек до Портовой улицы. Пересекает улицы: Корабельную, Зенитчиков, дорогу на Турухтанные острова и Автовскую. В створе Кронштадтской улицы располагается трамвайный путепровод.

Происхождение названия 
Улица названа в честь города Кронштадта.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 Дом 3 — Санкт-Петербургское Суворовское Военное училище МВД России
 Дом 9 — Ремонтно-строительная фирма «Бригантина»
 Дом 13 — Поликлиника № 23 
 Дом 15 — 2-я площадка Профессиональный Судостроительный Лицей № 25
 Дом 15, к. 2 — Садово-парковое предприятие «Нарвское»
 Дом 17 — автошкола
 Дом 19 — НП «Объединение граждан-владельцев гаражей „Кронштадтская-19“» с 01.03.2011 (строительство восьмиэтажного гаража-паркинга на 890 мест)
По чётной стороне:
 Дом 4 — Магазин нормативной правовой литературы
 Дом 8 — «Северо-Западная Экспертиза»
 Дом 20 — кафе «Берёзка»
 Дом 22 — Территориальный пункт № 27, о/м № 31 Управления Федеральной Миграционной Службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
 Дом 28 — Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу Филиал-бюро № 46 и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу Филиал-бюро № 13

Транспорт 

 Станции метро (Кировско-Выборгская линия):
 «Автово» — 290 м (по прямой) от пересечения с Автовской улицей
 «Кировский завод» — 550 м от пересечения с Корабельной улицей
 Трамваи № 36, 52, 56, 60.
 Автобус № 66.

См. также 
 Автовская улица
 Улица Зенитчиков (Санкт-Петербург)
 Кронштадтская площадь (Санкт-Петербург)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список зданий Кроштадской улицы на архитектурной фотобазе «Домофото»

Улицы, названные в честь городов